Molekulska formula -{C13H11NO2}- se može odnositi na:

 Fenaminska kiselina
 Salicilanilid